Демшинка — село в Алексинском районе Тульской области. Расположено восточнее с. Поповка и западнее с. Скороварово на дороге 70Н-002.

История 
До революции Демшинка (также Ямчинка) административно относилась к Извольской волости Алексинского уезда. Была приписана к церкви в с. Изволь.

Население

Инфраструктура

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Алексин